Фурубіра (Хоккайдо)
 Повіт Фурубіра